Benjamin Compaoré (1987-), athlète français, spécialiste du triple saut ;
 Blaise Compaoré (1951-), homme d'État burkinabé, président du Burkina Faso de 1987 à 2014 ;
 Chantal Compaoré, épouse du précédent et Première dame du Burkina Faso ;
 François Compaoré (1954-) homme politique burkinabé, frère de Blaise Compaoré ;
 Issouf Compaoré (1954-), artiste chanteur et musicien burkinabè ;
 Raïssa Compaoré (1982-), journaliste et artiste chanteuse burkinabè ;
 Rose Marie Compaoré (1958-2020), femme politique burkinabé ;
 Simon Compaoré (1952-), homme politique burkinabé.